Goebel, également écrit Gœbel ou Göbel, est un patronyme d'origine germanique, notamment porté par :
 Evandro Goebel (1986-), un footballeur brésilien,
 Jarek Goebel (1985-), un joueur de rugby à XV néo-zélandais,
 Joey Goebel (1980-), un auteur américain,
 Karl Immanuel Eberhard Goebel (1855-1932), un botaniste allemand,
 Philippe Gœbel (1953-), le directeur général de la société Total Petrochemicals,
 Raimond Goebel (1957-), un producteur de cinéma allemand,
 Reinhard Goebel (1952-), un violoniste et chef d'orchestre allemand,
 William Goebel (1856-1900), un homme politique américain et gouverneur du Kentucky.

Patronyme germanique